Gäfgen ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Gäfgen (1925–2005), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Gäfgen (1894–1939), deutscher Lyriker 
 Kerstin Gäfgen-Track (* 1959), deutsche evangelische Theologin
 Magnus Gäfgen (* 1975), deutscher Straftäter
 Wolfgang Gäfgen (* 1936), deutscher Künstler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Geffcken